

Persone 
Confalonieri – nobile famiglia
Angelo Confalonieri – missionario della Chiesa cattolica fra gli Aborigeni australiani
Ansperto Confalonieri (868-881) – arcivescovo cattolico di Milano
Carlo Confalonieri – cardinale della Chiesa cattolica
Carlo Confalonieri – beato, penitente, terziario francescano e pellegrino
Cesare Confalonieri – generale italiano
Diego Confalonieri – schermidore italiano
Fedele Confalonieri – presidente di Mediaset
Federico Confalonieri – personaggio del Risorgimento
Francesco Confalonieri – scultore italiano di arte sacra
Giovanni Confalonieri – senatore
Giulio Confalonieri – pianista, musicologo e critico
Giulio Confalonieri – grafico
Luigi Girolamo Cusani-Confalonieri, Diplomatico italiano
Maria Giulia Confalonieri - ciclista italiana 
Natale Confalonieri – politico italiano
San Corrado Confalonieri da Piacenza – santo della Chiesa cattolica
Stefano Confalonieri – eretico cataro, mandante dell'omicidio di Fra Pietro da Verona
Teresa Confalonieri – nobildonna italiana

Altro 
Villa Cusani Confalonieri – villa storica di Carate Brianza
Villa Borromeo Visconti Biglia Confalonieri Gandini – villa storica di Robecco sul Naviglio (Milano)
Teresa Confalonieri (film) – film di Guido Brignone del 1934

Pagine correlate 
Badini Confalonieri